Carlo Fregosi – ginnasta italiano
 Enzo Fregosi – militare italiano
 Giorgio Fregosi – politico italiano
 Giulio Fregosi – baritono italiano
 Lino Fregosi – calciatore italiano